Koto Laweh (Sepuluh Koto), een plaats in Indonesië
Koto Laweh (Koto Besar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing